

Вулиця Холодноярська 
 Вулиця Холодноярська (Київ)
 Вулиця Холодноярська (Бровари)
 Вулиця Холодноярська (Городище)
 Вулиця Холодноярська (Дніпро)
 Вулиця Холодноярська (Знам'янка)
 Вулиця Холодноярська (Кривий Ріг)
 Вулиця Холодноярська (Кропивницький)
 Вулиця Холодноярська (Луцьк)
 Вулиця Холодноярська (Львів)
 Вулиця Холодноярська (Новомиргород)
 Вулиця Холодноярська (Олександрівка)
 Вулиця Холодноярська (Світловодськ)
 Вулиця Холодноярська (Чигирин)

Вулиця Героїв Холодного Яру 
 Вулиця Героїв Холодного Яру (Городище)
 Вулиця Героїв Холодного Яру (Ірдинь)
 Вулиця Героїв Холодного Яру (Христинівка)
 Вулиця Героїв Холодного Яру (Червона Слобода)
 Вулиця Героїв Холодного Яру (Черкаси)

Див. також 
 Вулиця Холодноярців (Хмельницький)
 Вулиця Холодний Яр (Чернігів)
 Холодноярський Майдан (Полтава)

Вулиці